Реншоу, Ре́ншо () — английская фамилия.

Известные носители:
 Реншоу, Бердси (1911—1948) — нейроифизиолог, объяснил принцип работы одного из типов нервных клеток — клетки Реншоу.
  (1872—1952) — британский врач и биолог, член Эдинбургского королевского общества (с 1914).
 Реншоу, Дебора (род. 1975) — американская автогонщица.
  (1909—1987) — австралийский политик, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс (1964—1965).
  (18877-1955) — британский политик, член Палаты общин (1943—1945).
  (род. 1952) — британский театральный режиссёр, лауреат премии «Драма Деск» за режиссуру мюзикла (1996).
  (род. 1987) — австралийский бегун, чемпион Австралии в беге на 800 м (2008, 2010).
  (1948—2021) — британский и американский футболист, чемпион Североамериканской футбольной лиги в составе клуба «Даллас Торнадо» (1971).
 Реншоу, Марк (род. 1982) — австралийский велогонщик.
  (род. 1996) — британская пловчиха, чемпионка мира на короткой воде по плаванию на 200 м брассом (2016).
 Реншоу, Мэттью:
 Реншоу, Мэттью — австралийский пловец, чемпион Игр Содружества в эстафете 4×100 м вольным стилем (1986, 1990).
  (род. 1996) — австралийский крикетчик, победитель турнира «Шеффилд Шилд» в составе сборной штата Квинсленд (2018).
  (род. 1951) — британская гребчиха, участница Олимпийских игр (1972).
 Реншоу, Сэмюэл (1892—1981) — американский психолог.
 Реншоу, Уильям (1861—1904) — британский теннисист, первый президент LTA (Ассоциации лаун-тенниса), брат-близнец Эрнеста Реншоу.
  (1848—1918) — британский политик, член Палаты общин (1892—1906).
  (род. 1961) — австралийский игрок в боулз, чемпионка Австралии в парах (2010).
 Реншоу, Эрнест (1861—1899) — британский теннисист, 6-кратный победитель Уимблдонского турнира в мужском одиночном и в мужском парном разрядах, брат-близнец Уильяма Реншоу.

Примечания